Scottish Masters 1996 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 24 och 29 september 1996 i Motherwell, Skottland. Peter Ebdon vann turneringen efter att ha slagit Alan McManus i finalen med 9-6. Ebdon blev den åttonde spelaren i historien att göra 100 centuries eller fler i och med sitt 127-break i finalens 12:e frame.

Resultat

Huvudturnering

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1996